Са́ра Снук (; ) — австралийская актриса, известная по фильмам «Помогите стать отцом», «Последние часы», «Патруль времени» и по главной роли в фильме «Джезабель».

В 2018 году Снук начала сниматься в роли Шивон Рой в сатирическом комедийно-драматическом сериале HBO «Наследники». За свою роль она получила признание критиков и номинацию на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале в 2020 году.

Карьера 
Карьера Снук началась в 2009 году с участия в эпизодах австралийских сериалов. В 2011 году она появилась в небольшой роли в фильме «Спящая красавица» с Эмили Браунинг в главной роли, а в 2012 году сыграла главную роль в фильме «Помогите стать отцом».

В 2014 году Снук сыграла в фильме «Патруль времени» и исполнила главную роль в американском фильме ужасов «Джезабель».

Личная жизнь 
В 2020 году Снук начала встречаться с австралийским комиком Дэйвом Лоусоном. Они поженились в 2021 году на заднем дворе её дома в Бруклине.

Фильмография

Награды и номинации 
2012 — Премия AACTA Awards в номинации лучшая женская роль в телевизионной драме «Сестры войны»

2013 — Премия Кинокритиков Австралии за лучшую женскую роль в фильме «Помогите стать отцом»

 Номинация на премию AACTA Awards за лучшую женскую роль

2014 год — Премия AACTA Awards в номинации лучшая женская роль в фильме «Патруль времени».

 Премия Кинокритиков Австралии за лучшую женскую роль
 Премия Австралийской ассоциация кинокритиков за лучшую женскую роль

2015 — Номинация на премию AACTA Awards за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Месть от кутюр»

 Номинация на премию Кинокритиков Австралии за лучшую женскую роль второго плана
 Номинация на премию Австралийской ассоциация кинокритиков за лучшую женскую роль второго плана

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактрисы Австралии
Выпускники Национального института драматического искусства